Јангстаун има више значења:
 Јангстаун (Њујорк)
 Јангстаун (Охајо)
 Јангстаун (Пенсилванија)